аль-Хадрами́ () — нисба, часть арабского имени, указывающая на происхождения из региона Хадрамаут на юго-западе Аравийского полуострова (совр. Йемен).
 Ибн Абу Исхак аль-Хадрами — один из первых арабских грамматиков, представитель басрийской школы, вольноотпущенник рода Аль Хадрами.
 Ибн Хальдун аль-Хадрами — арабский мусульманский философ, историк, социальный мыслитель, автор трудов.
  — один из сподвижников пророка Мухаммеда.
  — один из десяти чтецов Корана, правнук Ибн Абу Исхака.